Wyścig ze startu wspólnego w kolarstwie szosowym mężczyzn na Letniej Uniwersjadzie 2011 została przeprowadzony 13 sierpnia 2011. Łączny dystans do pokonania wynosił 160 km. Do rywalizacji przystąpiło 62 zawodników z 19 państw.

Wyniki

Przypisy 

wyścig ze startu wspólnego mężczyzn